Липец може бити:

 Липец (Виница), насељено мјесто у општини Виница, Северна Македонија
 Липец (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Липец (Смољан), насељено мјесто у општини Смољан, Република Бугарска